Гийом де Монморанси, сеньор де Торе (; около 1546/1547 — 1593) — французский военачальник, участник Религиозных войн.

Биография 
Пятый сын коннетабля Франции Анна де Монморанси и Мадлен Савойской.

После гибели старшего брата Габриэля де Монморанси в битве при Дрё король передал Гийому командование его ордонансовой ротой из 50 копий. С этим отрядом сопровождал Карла IX в поездке в Байонну в 1565 году. В 1567 году вместе с отцом участвовал в битве при Сен-Дени.

После смерти коннетабля стал сеньором де Торе в Тоннеруа, де Ганделю, Данжю, Монберон, Маси, Ла-Прюн в По и других земель.

В 1570 году участвовал в коронации Елизаветы Австрийской, был пожалован в рыцари ордена Святого Михаила, а в 1572-м, после отставки брата, маршала Дамвиля, стал генерал-полковником пьемонтской лёгкой кавалерии.

В 1574 году братья Монморанси примкнули к партии недовольных, группировавшейся вокруг герцога Алансонского. Старший брат, маршал Монморанси, был арестован, а маршал Дамвиль в Лангедоке поднял мятеж, ставший началом Пятой религиозной войны (1574—76). Гийом вместе с братом Шарлем де Мерю бежал в Швейцарию и Германию. В 1574 году в Женеве принял реформатское вероисповедание.

По словам Брантома, мать, любившая Гийома больше, чем остальных сыновей вместе взятых, дала ему 30 тыс. экю для набора войск.

В начале октября 1575 он перешёл Маас с двумя тысячами немецких рейтар, 500 французскими дворянами и большим отрядом аркебузиров. Согласно легенде, королева-мать Екатерина Медичи пригрозила отправить ему головы старших братьев, если он вторгнется в страну с иностранными наёмниками, на что сеньор де Торе гневно ответил: «Если королева сделает то, что сказала, во Франции не останется ничего, что могло бы избежать следов моей мести» (Si la reine fait ce qu’elle dit, il n’a rien en France où je ne laisse des marques de ma vengeance).

10 октября отряд Монморанси наткнулся на 10-тыс. армию Генриха де Гиза, охранявшую переправу через Марну, и был разбит в битве при Дормане. Преследуя мятежников, Гиз получил рану в лицо, из-за которой его прозвали «Меченым».

После примирения маршала Дамвиля с королем капитан Люин по королевскому приказу в декабре 1576 года захватил Пон-Сент-Эспри, где протестанты, якобы, собирались поднять мятеж, и схватил там сеньора де Торе. Тому вскоре удалось бежать, а гугеноты восприняли действия Люина как объявление войны и возобновили военные действия.

В дальнейшем сеньор де Торе примирился с королём Генрихом III, командовал его войсками войне с гугенотами в Лангедоке и в 1583 году по просьбе герцога Анжуйского выступал посредником на переговорах с монархом.

В 1589 году помог своему родственнику Луи де Монморанси-Бутвилю привести Санлис на сторону короля (26.04.1589) и защитить город от войск Католической лиги. Герцог Омальский, осадивший город, был разбит под его стенамм 17 мая.

Семья 
1-я жена (1561): Леонор д’Юмьер (ум. 18.03.1563), единственная дочь Жана д’Юмьера, рыцаря ордена Святого Михаила, и Сидони де Марвийе, придворной дамы Элеоноры Австрийской, племянница Шарлотты д’Юмьер, жены Франсуа де Монморанси-Ла-Рошпо

2-я жена (4.10.1581): Анна де Лален (ум. 02.1613), дочь Антуана II де Лалена, графа ван Хогстратен, рыцаря ордена Золотого руна, и Элеоноры де Монморанси, дамы ван Горн и де Монтиньи

Дети:
 Мадлен де Монморанси (1582—10.1615), дама де Монберон, баронесса де Ганделю, Торе и Данжю. Муж (19.06.1597): Анри де Люксембург-Линьи, герцог де Пине-Люксембург, принц де Тенгри (1582—1616), сын Франсуа де Люксембурга-Линьи
 Гийом де Монморанси (1594—1614), сеньор де Торе и Данжю

Литература 
 Père Anselme. Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France. T. III. — P.: Companie des Librairies, 1728, p. 604
 Audiat L. Lettres de Henri IV, de Henri, prince de Condé, du comte de Soissons, de Belleville, du maréchal d'Albret, de Turenne, du duc de Bouillon, de Mme de Maintenon et de Ninon de Lenclos (1576—1672) // Archives historiques de la Saintonges et de l'Aunis. T. IX. 1881, p. 389
 , pp. 375—378
 , p. 464 
 L'Estoile P. de. Registre-journal du règne de Henri III. T. II, 1576—1578. — Genève: Librairie Droz, 1996 — ISBN 2-600-00117-4, p. 85 
 Клула И. Екатерина Медичи. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — ISBN 5-222-00378-7, с. 290

Гийом
Участники Религиозных войн: Католики